MUTE – programma di file sharing
Mute Records – etichetta discografica indipendente inglese
 Mute – film del 2018 diretto da Duncan Jones